pył – substancja mineralna jako zanieczyszczenie powietrza, pozostałość procesu spalania, a także ścierania lub kruszenia substancji stałych takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale
 pył – w gruntoznawstwie, frakcja granulometryczna gruntu
 pył – w petrografii, niezlityfikowana skała okruchowa
 pył – w akwarystyce, zwyczajowa nazwa używana  określająca najdrobniejszy pokarm dla narybku
 Pył kosmiczny – w astrofizyce, pyłowe przybliżenie opisu materii

Zobacz też